

Прато — провінція в регіоні Тоскана.
 Прато — місто, столиця однойменної провінції,
 Прато-Карніко — муніципалітет у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне
 Прато-Сезія — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Новара
 Прато-алло-Стельвіо — муніципалітет у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Прато-делла-Валле —  площа у місті Падуя

Прато-ді-Джовелліна — муніципалітет у департаменті Верхня Корсика

Прато — громада в кантоні Тічино

Інше 
 Прато — футбольний клуб